Karel Lucemburský může být jméno některé z následujících osob:

 Karel IV. (1316–1378) – římský císař, český král, lucemburský hrabě
 Karel Lucemburský (1927–1977) – lucemburský princ, mladší syn velkovévodkyně Šarloty
 Karel Lucemburský (* 2020) – lucemburský princ, nejstarší syn současného následníka trůnu Viléma

Podobný rozcestník 

 Vilém Lucemburský

Rozcestníky - jméno
Rozcestníky - panovník